Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Union Stade Français Saint-Cloud nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.

Stagione

Organigramma societario

Area direttiva
Presidente: Claude Orphelin
Area organizzativa
Team manager: Hervé Mazzon

Area tecnica
Allenatore: Serge Éloi

Area sanitaria
Preparatore atletico: Bakary Sissako

Rosa

Mercato

Risultati

Statistiche

Collegamenti esterni

 

2008-2009
Stade Français